Ricardo De Sousa , nació en Caracas, Venezuela conocido artísticamente como Ricky De Sousa. Hijo de un comerciante y una administradora pública y mánager de Ricky. Su madre supo sus dones para el arte y el canto cuando el cantante tenía 5 años de edad, y mientras el iba creciendo sus dones como cantante crecieron mediante el tiempo. Actualmente, Ricky se encuentra grabando su álbum debut.

Biografía

Primeros años y el comienzo de su carrera 
Ricky nació en Caracas, creció en El Paraíso, Caracas, a la edad de 5 años desarrolló su habilidad para cantar y la siguió desarrollando cada año, participó en un coro en su antigua escuela, actualmente Ricardo cursa el 4.º año de Secundaria, publicó en su cuenta de Twitter que en 2014 se estrenará su EP debut titutalda "dope" producido por U.HU.RU

Arte

Influencias 
La tía de Ricardo, Betsy Vidal hermana de su madre, a él y a sus dos primas Leanis y Lesyinet le mostro a artistas como Jennifer Lopez, Britney Spears, Selena tuvieron una influencia significativa en su infancia y en el presente todavía la poseen. Ricardo dice: « Gracias a las enseñanzas de mis abuelos, mis tías y mi madre, soy una persona muy bien educada y me gusta compartir con mi familia, es lo mejor que me ha dado Dios». Hugo Vidal, su abuelo que murió de Accidente cerebrovascular, hace 5 años, fue una pérdida muy grande para el ya que su abuelo le daba muchos consejos y prácticamente lo echa mucho de menos, antes de su fallecimiento su abuelo le dijo unas palabras que jamás se le olvidaran: «Quiero que mis nietos estudien y sean personas de bien, que no tomen el camino del alcoholismo».

Con respecto a la música, Ricardo recibió sus influencias de numerosos artistas, que van desde músicos de pop como: Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson, Marina and the Diamonds, Britney Spears, Jennifer Lopez, Whitney Houston y a cantantes de música alternativa como: Lana Del Rey, Paramore, 30 Seconds to Mars, Foster the People, Gossip, the Ting Tings y Jeffree Star.

Y con respecto a moda y arte, recibió influencias de Alexander McQueen, Donatella Versace, Tommy Hilfiger, Jeffrey Campbell, Carolina Herrera, Christian Louboutin, entre otros.

En 2013, coescribió para la cantante y escritora americana Lola Blanc "Bad Tattoo"

Discografía

Sencillos 

<center>

Referencias 

Cantantes en inglés
Cantantes masculinos de Venezuela
Cantantes de pop de Venezuela
Caraqueños